El apellido Meyer es una variante de la palabra meiger procedente del alto medio alemán; tal palabra significa ‘más alto’ o ‘superior’ (cf. el francés majeur, el español mayor, el italiano maggiore, etc...; del latín major, majus, majoris, derivado de magnus: ‘grande’) y era de uso frecuente por parte de los propietarios o administradores de los grandes agricultores o arrendatarios. La palabra Meier actualmente designa a un productor ganadero de leche. Meier y Meyer se utilizan con más frecuencia en el norte de Alemania, mientras que Maier y Mayer se encuentran con mayor frecuencia en el sur de Alemania. 

Entre judíos alemanes, "Meyer" convergió con el nombre ajeno etimológico "Meir", que se deriva del hebreo.

Este apellido puede referirse a:

 Adolf Meyer (1881–1921), arquitecto alemán.
 Adolf Bernhard Meyer (1840–1911), ornitólogo alemán.
 Albert Gregory Meyer (1903–1965), cardenal arzobispo de Chicago.
 Albert Meyer (1870–1953), político suizo.
 Alfred Meyer (1891–1945), oficial alemán nazi.
 André Meyer (1898–1993), banquero de inversión de Wall Street nacido en Francia.
 Andreas Meyer-Landrut (1929-), diplomático alemán.
 Anthony Meyer (1920–2004), soldado británico, diplomático y político del Partido Conservador.
 Bernard Meyer (1865–1919), francés destacado en equitación.
 Bernard S. Meyer (1916–2005), estadounidense, juez de Nueva York.
 Bernhard Meyer (1767–1836), médico y naturalista alemán.
 Bertrand Meyer (1950-), científico de la computación francesa, que diseñó el lenguaje de programación Eiffel.
 Bill Meyer (1942-), artista australiano.
 Bob Meyer (1939-), jugador estadounidense de béisbol.
 Breckin Meyer (1974-), actor y productor estadounidense.
 Cameron Meyer (1988-), ciclista australiano de carreras profesionales.
 Carl Anton von Meyer (1795-?), botánico y pteridólogo ruso.
 Christopher Meyer (1944-), exembajador británico en Estados Unidos.
 Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898), poeta y escritor suizo.
 Christian Meyer (1969-), ciclista alemán.
 Dakota Meyer (1988-), medalla de honor estadounidense.
 Daniel P. Meyer (1965-), estadounidense, defensor federal de denuncias.
 Debbie Meyer (1952-), nadador olímpico estadounidense.
 Dina Meyer (1968-), actriz estadounidense.
 Dirk Meyer (1961-), estadounidense diseñador de microprocesadores.
 Hizo Meyer (1981-), jugador estadounidense de béisbol.
 Edgar Meyer (1960-), contrabajista estadounidense.
 Eduard Meyer (1855–1930), historiador alemán.
 Edward C. Meyer (1928-), general y exjefe del estado mayor del Ejército de Estados Unidos.
 Enrique Meyer (1953-), político argentino.
 Eric Meyer, diseñador de páginas web y autor de libros estadounidense.
 Ernst Heinrich Friedrich Meyer (1791–1858), botánico alemán e historiador de la botánica.
 Ernst Hermann Meyer (1905–1988), compositor alemán, pianista y musicólogo.
 Eugene Meyer (1875–1959), funcionario público y editor de periódicos estadounidense.
 Frank Meyer (1909–1972), filósofo político conservador estadounidense.
 Fred G. Meyer (1886–1978), minorista estadounidense.
 Frederick Brotherton Meyer (1847–1929), predicador bautista inglés.
 Georg Friedrich Wilhelm Meyer (1782-1856), botánico alemán.
 George Meyer (1956-) escritor de comedias televisivas estadounidense, uno de los mejores (según sus colegas) escritores de la serie animada Los Simpson.
 George Meyer, entrenador de fútbol americano.
 George von Lengerke Meyer (1858–1918), secretario de la Marina estadounidense.
 Greg Meyer (1955-), corredor de larga distancia estadounidense.
 Hannes Meyer (1889–1954), arquitecto suizo y director de la Bauhaus.
 Hans Meyer (1858–1929), geógrafo y alpinista austriaco.
 Hans Horst Meyer (1853–1939), médico y farmacólogo alemán.
 Heinrich August Wilhelm Meyer (1800–1873), pastor protestante y teólogo alemán.
 Helga Meyer (1942–2000), cantante de ópera alemana.
 Henry Meyer (1840–1925), poeta estadounidense residente de Pennsylvania.
 Henry Albert Meyer (1894–1968), filatelista estadounidense.
Hermann von Meyer, paleontólogo alemán.
 Jacob O. Meyer, estadounidense directivo de la Asamblea de Yahweh;
 Jean Jacques Meyer (1804–1877), diseñador francés de locomotoras;
Joachim Meyer, esgrimista alemán, escribió descripciones fundamentales del arte de la esgrima (1570).
 Johan Meyer (muerto en 1901), de origen alemán, pionero de la costa de Oro de Queensland, Australia.
 Johannes Meyer (1884–1972), actor de cine danés.
 John Meyer (desambiguación).
 John C. Meyer (1919–1975), oficial estadounidense de la fuerza aérea.
 Jorge Jacquet Meyer (-), médico 

 Joseph Meyer (editor) (editor) (1796–1856), industrial y editor alemán.
 Joseph Meyer (compositor) (1894–1987), compositor estadounidense.
 Joyce Meyer (1943-), orador cristiano carismático y escritor estadounidense
 Julius Lothar Meyer (1830–1895),
Julius Lothar Meyer, competidor de Dmitri Mendeléyev, llevó a cabo un ordenamiento de la tabla periódica (independientemente de Mendeléyev) a partir de las propiedades físicas de los átomos.
 Karl Meyer, pacifista, activista y resistente al pago de impuestos, estadounidense.
 Karl E. Meyer, periodista estadounidense.
 Karl F. Meyer, nacido en Suiza, patólogo estadounidense.
 Kirstine Meyer (1861–1941), física danesa.
 Krzysztof Meyer (1943-), compositor polaco.
 Kurt Meyer (alto comisionado), neozelandés representante en las Islas Cook.
 Kurt Meyer (1910-1961), colonizador en el sur de Chile, fue uno de los fundadores de Punta Arenas.
 Kurt Meyer (Lucerna) (1944-), político suizo.
 Kurt Meyer (militar) (1910–1961), oficial alemán de las Waffen-SS.
 Laurenz Meyer (1948-), político alemán.
 Marissa Meyer (1975-), escritora estadounidense.
 Mark Meyer (1963-), político estadounidense.
 Marshall Meyer (1930–1993), activista de derechos humanos y rabino estadounidense.
 Nicholas Meyer (1945-), cineasta estadounidense.
 Paul Meyer (1840-1917), filólogo francés.
 Paul-André Meyer (1934–2003), matemático francés.
 Ray Meyer (1913–2006), entrenador estadounidense de baloncesto.
 Rémo Meyer (1980-), futbolista suizo.
 Roelf Meyer (1947), expolítico sudafricano.
 Russ Meyer (1922–2004), cineasta estadounidense.
 Sabine Meyer (1959-), clarinetista alemana.
 Seth Meyers, comediante estadounidense en Saturday Night Live.
 Stephen C. Meyer (1958-), estadounidense, teólogo, y defensor de la "doctrina del diseño inteligente".
 Stephenie Meyer (1973-), autora estadounidense más conocida por la serie "Twilight"/ Crepúsculo.
 Sven Meyer (1970-), futbolista alemán.
 Teodore Meyer (1910-1972), botánico, profesor y fitogeógrafo argentino, de origen alemán.
 Thérèse Meyer (1948-), política suiza.
 Urban Meyer (1964-), estadounidense entrenador de fútbol americano.
 Viktor Meyer (1848–1897), químico alemán.
 Walterio Meyer Rusca (1882–1969), ingeniero civil de origen suizo establecido en Chile, promotor de la Región de Los Lagos.
 Wilhelm Meyer (1824–1895), médico danés, descubrió las vegetaciones adenoides e inventor de la adenoidectomía.
 Yves Meyer (1939-), matemático y científico francés. 
 Hugo Ricardo mayer(1972), doctor gastroenterólogo